Tigny steht für:
 die Gemeinde Tigny-Noyelle im Département Pas-de-Calais, Frankreich
 die Gemeinde Parcy-et-Tigny im Département Aisne, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Sales im Département Haute-Savoie, Frankreich